Osoby:
 Edwin Booz – amerykański przedsiębiorca
 Mateo Booz – argentyński pisarz

Inne:
 Booz – postać z Księgi Rut
 Booz Allen Hamilton – amerykańskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Bootz
 Booze
 Buus